World Grand Prix steht für:

 World Grand Prix (Snooker), Snookerturnier
 World Grand Prix (Darts), Dartturnier
 Volleyball World Grand Prix, Wettbewerb für Nationalmannschaften der Frauen